Kleefeld (Hannover), een wijk in Hannover
Kleefeld (Edewecht), een dorp in Edewecht